

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Ostrowo – część miasta Janikowo
 Ostrowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo
 Ostrowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica
 Ostrowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno
 Ostrowo – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno
 Ostrowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza
 Ostrowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Ostrowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Płużnica
 Ostrowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Ostrowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca 
 Ostrowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Władysławowo
 Ostrowo – osada w woj.warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Ostrowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń
 Ostrowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Ostrowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Powidz
 Ostrowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem
 Ostrowo – część wsi Morakowo w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz

Miejscowości poza granicami Polski

Białoruś 
 Ostrowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów
Ostrowo (biał. Вострава) – wieś położona w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim w sielsowiecie skidelskim
Ostrowo – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Gudziewicze.
Ostrowo (biał. Вострава, Wostrawa; ros. Острово, Ostrowo) – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim, w sielsowiecie Sinkiewicze, nad Łanią
Ostrowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.

Bułgaria 
 Ostrowo – wieś w obwodzie Razgrad, w gminie Zawet

Chorwacja 
 Ostrowo – wieś w gminie Markušica

Serbia 
 Ostrowo – wieś w gminie Požarevac
 Ostrowo – wieś w gminie Veliko Gradište

Jeziora w Polsce 
 Ostrowo – jezioro na Równinie Gryfickiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w gminie Wolin
 Ostrowo – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w gminie Więcbork 
 Ostrowo – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w gminie Mrocza

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody „Ostrowo” (do 2017 roku „Czapliniec Ostrowo”) – leśny rezerwat przyrody położony w gminie Strzelno w powiecie mogileńskim w województwie kujawsko-pomorskim
Ostrowo Kościelne
 Ostrowo Szlacheckie
Ostrowo-Młyn
Ostrowo Krzyckie
Ostrowo Nowe
Ostrowo Stare

Linki zewnętrzne